Et cetera может означать:

 Et cetera (обычно сокращается: etc.) — латинское выражение, означающее «и другие», «и тому подобное», «и так далее».
 Et cetera — московский драматический театр под руководством Александра Калягина. Образован в 1993 году.
  — манга.
  — лейбл звукозаписи (Нидерланды).
 Етсетера — украинская рок-группа. Образована в 2003 году.

 Et Cetera — песня, представленная Ирландией на конкурсе «Евровидение 2009».
 Et Cetera — сингл японской рок-группы One Ok Rock.
 Etcetera — композиция с альбома «R.» (1998) американского  музыканта Ар Келли.

См. также 
 Etc